

Persone
 Antonella Paoletti (1988) – calciatrice italiana, di ruolo attaccante 
 Antonio Ermolao Paoletti (1834-1912) – pittore italiano
 Carlo Paoletti (1917-2003) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Fabrizio Paoletti (1961) – sassofonista italiano
 Gabriele Paoletti (1978) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Gaspare Paoletti (1727-1813) – architetto e scultore italiano
 Marco Paoletti (1949) – ex attore italiano
 Matilde Paoletti (2003) – tennista italiana
 Matteo Paoletti (1982) – pallavolista italiano
 Paolo Paoletti (1952) – rugbista a 15, arbitro di rugby a 15 e attore teatrale italiano
 Patrizia Paoletti Tangheroni (1947) – politica italiana
 Pier Paolo Paoletti (1933) – chirurgo, urologo e docente italiano
 Pietro Paoletti (1801-1847) – pittore e incisore italiano
 Slavka Taskova Paoletti (1937) – soprano bulgaro naturalizzato italiano
 Tino Paoletti (1977) – rugbista a 15 italiano
 Vezio Paoletti (1890-1943) – militare e ufficiale italiano

Altro
 Palazzo Paoletti – edificio civile del centro storico di Firenze